Пётр Александрович Фролов (1852 — не ранее 1918) — генерал от инфантерии, член Государственного и Военного советов Российской империи.

Биография 
Сын декабриста Александра Филипповича Фролова, родился 4 октября 1852 года в Енисейской губернии, где его отец отбывал ссылку. 8 августа 1868 года был зачислен в 3-е военное Александровское училище, из которого выпущен 21 июля 1870 года подпоручиком в 51-й пехотный Литовский полк.

6 марта 1872 года переведён прапорщиком в Керченскую крепостную артиллерию, где 6 ноября того же года произведён в подпоручики, а 29 декабря следующего года — в поручики.

В 1875 году поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, 9 декабря 1876 года получил чин штабс-капитана. По окончании курса в 1878 году за отличные успехи в науках 6 января был произведён в капитаны и 5 мая назначен в штаб 1-й пехотной дивизии, находившейся в составе Действующей в Болгарии армии; перешёл через Балканы, прибыл к дивизии, получил должность старшего адъютанта при штабе и до начала 1879 года находился в пределах Турции: в Разграде, Праводах, Варне и Демотике; в марте 1879 года из Бургаса морем возвратился в Россию.

По возвращении последовательно занимал должности старшего адъютанта 1-й гренадерской дивизии (с 23 марта 1879 года) и штаб-офицера для поручений при штабе войск Московского военного округа (22 марта 1880 года); 12 апреля 1881 года произведён в подполковники и 8 апреля 1884 года — в полковники. В 1886 году состоял в прикомандировании к 3-му гренадерскому Перновскому полку, где в течение года командовал батальоном.

2 апреля 1888 года переведён в Главный штаб в число положенных по штату штаб-офицеров Генерального штаба и 5 января 1890 года получил должность начальника отделения. 26 января 1893 года назначен окружным дежурным генералом штаба Киевского военного округа. В следующем году, 2 марта, произведён за отличия по службе в генерал-майоры (со старшинством от 30 августа), а 31 января 1898 года снова возвратился на службу в Главный штаб, получив назначение на должность помощника начальника Главного штаба. 1 января 1901 года произведён в генерал-лейтенанты (со старшинством от 6 декабря 1900 года) и с 1 мая 1903 года занимал должность дежурного генерала.

За время своей службы по Главному штабу исполнял различные поручения, принимал участие в трудах особой комиссии по разработке устава о земских повинностях и с 11 марта 1903 года временно исправлял должность начальника Главного штаба. 28 июня 1905 года назначен членом Военного совета.

По окончании русско-японской войны состоял председателем Центрального распорядительного комитета по эвакуации российских пленных из Японии. 6 декабря 1907 года произведён в генералы от инфантерии.

Во время Первой мировой войны Фролов с 5 по 14 сентября 1915 года исправлял должность главного начальника Петроградского военного округа, затем был главным начальником снабжения армий Северного фронта и с 2 апреля 1916 года состоял помощником военного министра, также он являлся членом Главного военного суда. 13 января 1917 года назначен членом Государственного совета, с оставлением в должности помощника военного министра и члена Военного совета. С 9 мая 1917 года вновь был главным начальником снабжения армий Северного фронта, 12 декабря вернулся к работе в Военном совете.

21 марта 1918 года, в связи с упразднением всех учреждений бывшей Российской империи, Фролов был уволен в отставку. Дальнейшая его судьба не выяснена.

Награды 
Среди прочих наград Фролов имел российские ордена:
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1880 год)
 Орден Святой Анны 3-й степени (1883 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1887 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1890 год)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (14 мая 1896 года)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (19 мая 1899 года)
 Орден Святой Анны 1-й степени (5 октября 1904 года)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (30 июля 1905 года)
 Орден Белого орла (1910 год)
 Орден Святого Александра Невского (6 декабря 1913 года, бриллиантовые знаки с мечами этого ордена пожалованы 23 января 1915 года)
 Орден Святого Владимира 1-й степени (6 декабря 1916 года)

Иностранные ордена:
 Бухарский орден Восходящей Звезды 1-й степени (1893 год)
 Бухарский орден Золотой Звезды с бриллиантами (1898 год)
 Болгарский орден «Святой Александр» 2-й степени (1898 год)
 Румынский орден Короны большого креста (1899 год)
 Итальянский орден Короны большого креста (1903 год)

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. — М., 2009. — С. 658. — ISBN 978-5-9524-4167-5
 Ганин А. В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917—1922 гг. Справочные материалы. — М., 2009. — С. 417. — ISBN 978-5-85887-301-3
 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. Списки почётных президентов, почётных членов, лиц, принадлежащих к административной и учебной части и всех офицеров, кончивших курс Императорской военной академии и Николаевской академии Генерального штаба с 1832 по 1882 год. — СПб., 1882. — С. 178
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 3. — М., 2009. — С. 976—977. — ISBN 978-5-89577-145-7
 Список генералам по старшинству. Составлен по 15 апреля 1914 г. — СПб., 1914. — С. 62
 Список генералам по старшинству. Исправлен по 10 июля 1916 г. — Пг., 1916. — С. 5.
 

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Выпускники Александровского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Члены Военного совета Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи
Кавалеры ордена Святого Александра Невского с бриллиантовыми знаками
Кавалеры ордена Святого Александра Невского  с мечами
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Начальники Главного штаба Русской императорской армии
Дети декабристов